Dies ist eine Liste der Klöster in Mindelheim:

 Kloster Heilig Kreuz (Mindelheim)
 Kloster Herz Jesu (Mindelheim)
 Augustinerkloster Mindelheim

Mindelheim
Mindelheim
Mindelheim